Enzo Copetti – calciatore argentino, attaccante
 Matilde Copetti – calciatrice italiana, portiere
 Pablo Copetti – pilota motociclistico argentino
 Rafael Copetti – calciatore brasiliano, portiere